Рязанская областная сельскохозяйственная, промышленная, строительная выставка — комплекс павильонов в Рязани, где в советское время были представлены областные производственные успехи. Комплекс также известен под названием Рязанская ВДНХ, или же Торговый городок.

История 

До появления Выставки в Рязани несколько лет подряд появлялись временные выставки, но каждый раз строить и разбирать их было убыточно, поэтому власти и решили построить одну постоянную. Городок возвели в рекордные сроки: начали строить 19 августа 1955 года, а уже к 19 октября все павильоны, аллеи, дорожки и скульптуры были готовы. За основу была взята московская ВДНХ. Территория Рязанской ОСПСВ всего 9,6 Га, в то как у Московской 136 Га.

Всего на территории выставки насчитывалось 22 павильона. По центру аллеи находился фонтан и скульптурная группа. Все дорожки были заасфальтированы, а между ними газоны и клумбы. Эти два павильона построены в характерном стиле начала — середины 1950-х годов: кирпичные неоштукатуренные фасады, но всё ещё богатый декор. Ротонды со шпилями сверху деревянные, на удивление они до сих пор сохранились. Автором проекта стал архитектор Е. Г. Ларинский, ему помогали В. А. Воронцов, И. П. Антипов и И. Н. Чистосердова.

Выставка стала примером позднесталинского стиля, богатого на украшения. Буквально через несколько дней после окончания строительства выставки, 4 ноября 1955 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров об устранении архитектурных излишеств. Но спустя всего 3,5 года после открытия выставка пришла в упадок, а все павильоны были переквалифицированы в торговые точки. Торговали здесь одеждой, обувью, парфюмерией, галантерейными товарами, мебелью, книгами, хозтоварами и стройматериалами. Поначалу в торговом городке можно было найти множество качественных продуктов, но, со слов старожилов, уже к 1970-м годам ассортимент был далеко не лучшим в городе.

В 1990-е годы торговый городок окончательно пришёл в упадок, многие павильоны перестали использоваться. Одновременно с этим, некоторые другие павильоны были частично перестроены и приспособлены под нужны торговли, как пример — павильон «Механизация и электрификация» был приспособлен под зал ожиданий Приокского автовокзала. К 2010-м годам часть комплекса превратилась в руины, заросшие кустами и деревьями. В 2016 году использовалось только 4-5 павильонов из всей выставки.

Торговый городок 
В 2018 году, благодаря усилиям рязанских активистов и ВООПИиК 22 павильона «Рязанской областной сельскохозяйственной, промышленной, строительной выставки» были признаны объектами культурного наследия. В сентябре 2020 года губернатор Рязанской области Николай Любимов объявил о решении восстановить объект. Весной 2021 года партнеры проекта начали разработку концепции реконструкции выставки под новым названием — Торговый городок. Осенью стартовали подготовительные работы, которые продолжались до весны 2022 года. После этого начались работы по восстановлению павильонов выставки и приведению в порядок территории.

Состав

Павильоны 
 Павильон № 1 «Рязань» — архитектурная доминанта комплекса, расположена в центре у входа, сразу за пропилеями.
 Павильон № 2 «Рязань-селу»
 Павильон № 3 «Промышленности и стройкооперации»
 Павильон № 4 «Скопинуголь»
 Павильон № 5 «Зерно»
 Павильон «Животноводство»
 Павильон № 7, без названия
 Павильон «Технические культуры»
 Павильон «Мещёра»
 Павильон № 10 «Наука»
 Павильон № 11 «Лёгкая промышленность» (некоторое время павильон именовался «Промышленность продтоваров»)
 Павильон № 12 «Районы»
 Павильон № 13 «Мясомолочная промышленность»
 Павильон № 14 «Крахмалопаточная и спиртовая промышленность»
 Павильон «Лекторий. Культура»
 Павильон № 16 «Машиностроение и радиотехническая промышленность»
 Павильон № 17 «Строительство и стройматериалы»
 Павильон «Совхозы»
 Павильон «Облпотребсоюз»
 Павильон «Лесное хозяйство»
 Павильон «Механизация и электрификация» (в нём располагается Приокский автовокзал)

Крупные элементы ансамбля 
 Входная парадная колоннада «Пропилеи»
 Фонтан «Золотой колос» — расположен на центральной аллее.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Торгового городка
 
 Научно-проектная документация по обоснованию изменения предмета охраны в границах территории объекта культурного наследия регионального значения — "Достопримечательное место «Рязанская областная сельскохозяйственная, промышленная, строительная выставка и Дом юннатов с садом» (Рязанская область, г. Рязань)
 Проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия регионального значения "Достопримечательное место «Рязанская областная сельскохозяйственная, промышленная, строительная выставка и Дом юннатов с садом» (Рязанская область, г. Рязань), включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, при проведению капитального ремонта нежилого здания, расположенного по адресу: г. Рязань, Торговый городок, д. 15, включающий оценку воздействия работ на объект культурного наследия регионального значения "Достопримечательное место «Рязанская областная сельскохозяйственная, промышленная, строительная выставка и Дом юннатов с садом» (Рязанская область, г. Рязань)
 АКТ государственной историко-культурной экспертизы раздела по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения "Достопримечательное место «Рязанская областная сельскохозяйственная, промышленная, строительная выставка и Дом юннатов с садом», расположенного по адресу: Рязанская область, г. Рязань, при производстве работ по прокладке наружных сетей и благоустройству его территории
Здания и сооружения Рязани
История Рязани
Экономика СССР
Появились в 1955 году в России